Georg Kupke ist der Name folgender Personen:
* Georg Kupke (Archivar) (1866–1950), deutscher Archivar und Historiker, Preußischer Staatsarchivrat
 Georg Kupke (Maler) (1926–1998), deutscher Maler